Floyon kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ruisseau de Flavion, vattendrag, Vallonien, Province de Namur,

Frankrike 

 Floyon, kommun, Département du Nord, 

Robotskapade Belgienförgreningar